Delfshaven (stadsdeel), stadsdeel in de gemeente Rotterdam, met historisch Delfshaven als oudste kern. Zie ook dit artikel voor de geschiedenis van Delfshaven vóór de opname in Rotterdam
Delfshaven (wijk), wijk in het stadsdeel Delfshaven
Delfshaven (metrostation), metrostation in de wijk Delfshaven
Delfshaven (schip), betonningsvaartuig uit 1959